Дисгевзия — одна из форм расстройства вкуса. Может быть психической. Часто проявляется в виде устойчивого металлического или кислого вкуса во рту, а также чувства жжения.

При дисгевзии вкусы смещаются (кислое кажется сладким и т.д.), в результате у больных возникает желание поглощать необычные вещества (глину, извёстку).

Этиология 
Дисгевзия возникает по разным причинам — беременность, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта или ротовой полости, анемия, гипотиреоз и др. Дисгевзии чаще всего встречаются у психически больных. Их происхождение связывают с патологией глубинных отделов височной доли мозга.

Дисгевзия и беременность 
Очень частым признаком беременности является дисгевзия. Самое частое проявление дисгевзии во время беременности – металлический привкус.
Специалисты предполагают, что причины дисгевзии в выработке на начальном этапе беременности гормонов, которые контролируют чувство вкуса у человека.
С такой проблемой встречаются большое количество женщин во время беременности. Как правило, симптомы исчезают после 12 недель беременности.
Чтобы избавиться от металлического привкуса во рту, рекомендуют употреблять пищу с кислым привкусом, чистить язык во время чистки зубов, а также полоскать рот слабым раствором соли или соды
.

Примечания 

Вкус